Хупер-Бей (англ. Hooper Bay) — многозначный термин.

 Хупер-Бей — город, расположенный в районе переписи Уэйд-Хэмптон (штат Аляска, США).
 Хупер-Бей — государственный гражданский аэропорт близ одноимённого города.
  — пятый альбом шотландского электронного дуэта Boards of Canada.